Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин — соревнование по конькобежному спорту, которое проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (МСК, ИСУ, International Skating Union) с 1936 года. В 1933—1935 годах проводились неофициальные чемпионаты.

История 

 В 1933-1935 годах, соревнования проводились на трёх дистанциях: 500 м – 1000 м – 1500 м.
 В 1936-1955 годах на четырёх дистанциях: 500 м – 1000 м – 3000 м – 5000 м.
 В 1956-1982 годах также на четырёх дистанциях: 500 м – 1000 м – 1500 м – 3000 м.
 С 1983 года на дистанциях: 500 м – 1500 м – 3000 м – 5000 м.
С 1996 года чемпионат проводится совместно с чемпионатом среди мужчин.

Определение победителя 
 С 1933 года используется система определения победителя: чемпионом становился спортсмен, победивший на трёх дистанциях, в случае отсутствия такого считается сумма результатов на всех дистанциях, приведённых к пятистам метрам. То есть время на 500 м учитывалось полностью, время на 1500 м делилось на три, на 5000 м соответственно на 10, на 10000 м — на двадцать. Спортсмен с наименьшей суммой времени становился чемпионом.
С 1987 года эта система подсчёта результатов стала единственным путём для получения звания чемпиона: победы на трёх дистанциях теперь не дают права называться чемпионом.

Чемпионаты проводятся в течение двух или трёх дней (по решению организаторов, согласованному с ИСУ). Число участниц — 24, но на последней дистанции бегут 8 лучших по итогам трёх дистанций, которые отбираются из первых 16 спортсменок по итогам трёх дистанций. Отбор идёт по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 3000 метров и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицируются участницы, занимающие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участниц, занимающих эти места только в одном из списков, квалифицируется занимающая более высокое место в любом из списков.

Призёры

Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты

Общемедальный зачёт
После ЧМ-2022.

 Первые 20 спортсменок

Примечания